Джордж Томсон Корнет (; ,  — , ) — британский ватерполист, двукратный чемпион летних Олимпийских игр.

Корнет дважды входил в состав сборной Великобритании по водному поло, которая стала лучшей на Олимпийских играх 1908 в Лондоне и 1912 в Стокгольме.

Также, Корнет занимался крикетом, лёгкой и тяжёлой атлетикой и футболом. В 2007 году он был включён в Шотландский спортивный зал славы.

Ссылки 
 Джордж Корнет на sports-reference.com  
 Джордж Корнет на сайте Шотландского спортивного зала славы 

Персоналии по алфавиту
Чемпионы летних Олимпийских игр 1908 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1912 года
Ватерполисты Великобритании
Ватерполисты на летних Олимпийских играх 1908 года
Ватерполисты на летних Олимпийских играх 1912 года
Олимпийские чемпионы от Великобритании
Олимпийские чемпионы по водному поло